Toponímia:
 San-Lorenzo, municipi francès a la regió de Còrsega (departament d'Alta Còrsega) 
 San Lorenzo (Calàbria), municipi italià a la ciutat metropolitana de Regio de Calàbria
 San Lorenzo (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 San Lorenzo (Santa Fe), ciutat de la província de Santa Fe, a l'Argentina.
 San Lorenzo (Paraguai), municipi de Paraguai
 San Lorenzo de El Escorial, municipi de la Comunitat de Madrid 
 San Lorenzo de l'Escorial o Monestir de l'Escorial, complex monumental a la província de Madrid
 San Lorenzo in Banale, municipi italià a la província de Trento 
 San Lorenzo de Calatrava, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 San Lorenzo Isontino, municipi italià de la província de Gorizia 
 San Lorenzo de la Parrilla, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella la Manxa 
 San Lorenzo de Tormes, municipi de la província d'Àvila a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Basílica de San Lorenzo, església de Florència 
 Val de San Lorenzo, municipi de la comarca de Tierra de Astorga (província de Lleó, Castella i Lleó) 
 Illa San Lorenzo, illa del Perú 
 Misecel·lània:
 Púlpits de San Lorenzo o trones de San Lorenzo obres escultòriques que van concloure l'activitat artística de Donatello 
 Club Atlético San Lorenzo de Almagro, club de futbol argentí al barri de Boedo de la ciutat de Buenos Aires 
 Tractat de San Lorenzo, tractat internacional que es va signar al Monestir de l'Escorial el 1795